Street Called Desire — четвёртый и последний студийный альбом американского дуэта René & Angela, изданный в 1985 году лейблом Mercury Records.

Об альбоме 
В продюсировании Street Called Desire принимал участие Брюс Свиден и Бобби Уотсон, ранее сотрудничавший с René & Angela.
Композиции «Save Your Love for Number #1» и «Your Smile» возглавили хит-парад Hot R&B/Hip-Hop Songs, в то время как «You Don't Have to Cry» достигла 2 позиции, а «I'll Be Good» — заняла 4 место.

Обозреватель Эндрю Хамильтон из Allmusic положительно оценил альбом и отметил, что энтузиазм и серьезные эмоции René & Angela делают его прослушивание удовольствием.
Он назвал баллады «You Don't Have to Cry» и «Your Smile» превосходными. Хамильтон оценил работу Рене Мура и Энджелы Уинбаш над альбомом, написав в обзоре, что дуэт не предпринимал никакой попытки разделить поровну стихи и припевы, так как каждый певец сделал свой вклад бескорыстно. Исполнение Энджелы в песне «You Don't Have to Cry» рецензент назвал потрясающим. Критик считает, что Street Called Desire является ценным для любого поклонника соул-музыки.

Диск стал последним в карьере коллектива, так как из-за личных проблем и конфликтов René & Angela прекратили свою деятельность, и вследствие чего, больше не выпускали альбомы.
В 2002 году песня  «I'll Be Good» вошла в саундтрек к игре Grand Theft Auto: Vice City, где звучит на вымышленной радиостанции для чернокожих — Fever 105. В 1986 году американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила диску золотой статус.

Список композиций

Чарты

Синглы

Альбом

Участники записи 
 Рене Мур — вокал, бэк-вокал, клавишные, продюсер
 Энджела Уинбаш — вокал, бэк-вокал, клавишные, продюсер
 Кёртис Блоу — вокал в «Save Your Love (For #1)»
 Берни Грандмен,  Брайан Гарденер — мастеринг
 Дональд Гриффин, Майкл Макглойри, Тони Мэйден, Пол Джексон, Пол Писко — гитары
 Бобби Уотсон — бас-гитара, продюсер
 Брюс Свиден — продюсер, звукорежиссёр
 Андре Фишер, Джон Робинсон, Леон Ченслер, Рэйфорд Гриффин — ударные
 Паулино да Коста — перкуссия
 Амброз Прайс, Дервин Саттл — хлопки в ладоши

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Mercury Records
Альбомы René & Angela
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний